Mark Evans (1956–) ausztrál basszusgitáros (AC/DC)
 Mark Evans (1957–) kanadai evezős